Кампоо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Агилар-де-Кампоо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Кампоо-Лос-Вальес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Кампоо-де-Юсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Кампоо-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Эрмандад-де-Кампоо-де-Сусо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.